17089 Mercado – asteroide della fascia principale

Persone 
 Andrés Mercado – attore e modello colombiano
 Antonieta Rivas Mercado – scrittrice, attrice, promotrice culturale, femminista e attivista politica messicana
 Antonio Rivas Mercado – architetto messicano, padre di Antonieta
 Emiliano Mercado del Toro – supercentenario e militare portoricano
 Gabriel Mercado – calciatore argentino
 Jesús Gómez Mercado – calciatore venezuelano
 Jorge Dávalos Mercado – allenatore di calcio ed ex calciatore messicano
 José Protasio Rizal Mercado y Alonzo Realonda – poeta, scrittore, rivoluzionario, scultore, pittore, oculista e linguista filippino
 Juan Mercado – calciatore boliviano
 Juan Miguel Mercado – ciclista su strada spagnolo
 Kevin Mercado – calciatore ecuadoriano
 Leandro Mercado – pilota motociclistico argentino
 Lorenzo Bernal del Mercado – capitano spagnolo 
 Magdaleno Mercado – calciatore messicano
 Minorka Mercado – modella venezuelana
 Miguel Mercado – calciatore boliviano
 Ramón Mercado – agente segreto spagnolo naturalizzato sovietico
 Rodolfo Díaz Mercado – cestista messicano
 Sigifredo Mercado – calciatore messicano
 Tomás de Mercado – teologo ed economista spagnolo